The Yellow Monkey, часто сокращается как  — японская рок-группа, существовавшая с 1988 по 2001 год. Официально группа распалась 7 июля 2004 года. Название группы — «Желтая обезьяна» происходит от оскорбительного именования японцев обезьянами с «жёлтой», как у всех азиатов, кожей. The Yellow Monkey считается успешной группой, добившейся большого успеха и продавшей более 10 миллионов записей. Период пиковой популярности пришёлся на середину и конец 90-х. Команда отыгрывала концерты на Fuji Rock Festival, Nippon Budokan и многих других крупнейших площадок. Их песня «Kyūkon» («Bulb») заняла первое место в чарте Oricon в 1998 году. В 2003 году заняли 81 место в списке 100 самых важных японских популярных музыкальных проектов по версии HMV Japan. Вне Японии их самая известная песня — «Tactics», одна из многих закрывающих композиций аниме Rurouni Kenshin. В 2016 году группа воссоединилась.

Состав 
 Кадзуя Ёсии — вокал, гитара
 Хидэаки Кикути — гитара, бэк-вокал
 Ёити Хиросэ — бас-гитара, бэк-вокал
 Эйдзи Кикути — ударные

Дискография

Номерные альбомы 
 Bunched Birth (1991/7/21)
 The Night Snails and Plastic Boogie (1992/6/21)
 Experience Movie (1993/3/1)
 Jaguar Hard Pain 1944〜1994 (1994/3/1)
 Smile (1995/2/1)
 Four Seasons (1995/11/1)
 Sicks (1997/1/22/)
 Punch Drunkard (1998/3/4)
 8 (2000/7/26)
 9999 (2019/4/17)

Концертные альбомы 
 So Alive (1999/5/26)

Сборники 
 Triad Years The Very Best of The Yellow Monkey (1996/12/7)
 Triad Years The Very Best of The Yellow Monkey (1997/4/19)
 The Yellow Monkey Single Collection (1998/2/10)
 Triad Years The Very Best of The Yellow Monkey (2001/3/1)
 Golden Years Singles 1996—2001 (2001/6/13)
 The Yellow Monkey Mother of All The Best (2004/12/8)
 Yemon-Fan's Best Selection- (2013/7/31)
 The Yellow Monkey Is Here. New Best (2017/5/21)

Синглы 
 Romantist Taste (1992/5/21)
 Let's Be Avant-Garde (1993/3/1)
 Sad Asian Boy (1994/2/21)
 Scorching Night (1994/7/21)
 Love Communication (1995/1/21)
 Fantasy (1995/3/1)
 Remembering a Mermaid (1995/7/21)
 The Sun Is Burning (1995/9/30)
 Jam / Tactics (1996/2/29)
 Spark (1996/7/10)
 Rakuen (1996/11/25)
 Love Love Show (1997/4/19)
 Burn (1997/7/24)
 Bulb (1998/2/4)
 Don't Leave Me (1998/6/3)
 Sugar Fix (1998/8/21)
 My Winding Road (1998/10/21)
 So Young (1999/3/3)
 Rosy Days (1999/12/8)
 Holy Sea and Sunshine (2000/1/26)
 Shock Hearts (2000/4/5)
 Pearl (2000/7/12)
 Brilliant World (2000/11/1)
 Primal. (2001/1/31)
 Tower of Sand (2016/10/19)
 Alright (2017/2/12) (для фан-клуба)
 Rosanna (2017/3/17) (для фан-клуба)
 Ziggy Stardust (2017/9/13) (Дэ́вид Бо́уи Кавер-версия)
 Stars (2017/10/27)
 Horizon (2017/11/29)
 Ladybug (2018/11/9)
 I don't know (2019/1/25)
 Dandan (2019/10/30)
 Mirai Wa Minaide (2020/3/13)

Кино 
 Pandora The Yellow Monkey Punch Drunkard Tour The Movie (2013/9/28)
 Vibration: The Yellow Monkey (2017/11/11)

Примечания

Ссылки 
The Yellow Monkey на YouTube

Хард-рок-группы Японии
Рок-группы Японии
Группы глэм-рока